Montigny-lès-Metz  es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Metz-Campagne. Es el chef-lieu del cantón de su nombre.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Montigny Metz